Rese steht für:

 eine Kurzform des weiblichen Vornamens Therese, siehe Therese (Vorname)

Rese ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Karl August Rese (1783–1847), deutscher Dichter
 Mario Rese (1964–2013), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Tatjana Rese (* 1956), deutsche Regisseurin und Autorin